kodeks drezdeński - kronika Thietmara
 kodeks drezdeński – majański dokument zawierający informacje astronomiczne